

Geografia
 Amani – ex comune della Grecia
 Amani – circoscrizione della Tanzania
 Amani – circoscrizione urbana della Tanzania situata nel distretto di Mjini

Onomastica

 Amani – nome proprio di persona arabo sia maschile che femminile

Persone
 Célestin Amani (...) – ex calciatore ivoriano
 Djamel Amani (1962) – ex calciatore algerino
 Jean-Marie Amani (1989) – calciatore ivoriano
 Jean Thierry Lazare Amani (1998) – calciatore ivoriano
 Khaibar Amani (1987) – calciatore afghano
 Tavita Amani (1980) – ex calciatore samoano americano
 Yao Lambert Amani (1963) – ex calciatore ivoriano